Чемпионат Дании по шахматам 1945 года проходил в Оденсе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1945

Чемпионаты Дании по шахматам
1945 год в шахматах
Спортивные соревнования в Оденсе